Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

7501–7600. • 7601–7700. • 7701–7800. • 7801–7900. • 7901–8000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája